Laçin (doorverwijspagina), district en plaats in Turkije
Laçın (doorverwijspagina), plaatsen in de Kaukasus